La liste des municipalités de Californie recense la totalité des municipalités incorporées dans l'État américain de Californie en date de janvier 2021. Elles sont classées par ordre alphabétique dans un tableau triable selon leur type, leur nom officiel, leur date d'incorporation et les données démographiques et géographiques issues du recensement de 2010 visant à refléter leur place en matière de superficie et de population.

La Californie est divisée en 58 comtés et compte 482 municipalités dont l'une, San Francisco, est une ville-comté consolidée. Du point de vue légal, la Californie ne fait aucune distinction entre les termes  () et  (), et les municipalités peuvent utiliser l'un ou l'autre dans leur nom officiel. Elles peuvent être organisées soit en tant que  () ou  (), régie par sa propre charte, soit en tant que  () dont le statut est déterminé par le droit de l'État.



Géographie et démographie 

La Californie appartient à l’Ouest américain et à la région de la Sun Belt. Bordée à l’ouest par l’océan Pacifique, au nord par l’Oregon, à l’est par le Nevada et l’Arizona, elle possède une frontière commune avec le Mexique au sud.

C'est l'État le plus peuplé et le troisième plus important en termes de superficie après l'Alaska et le Texas. Le Bureau du recensement des États-Unis estime que la Californie a une population de  au  juillet 2019 (soit une hausse de 6,06 % par rapport à 2010) et recouvre une surface de .

L'État compte 482 municipalités réparties sur 55 des 58 comtés de Californie. Les comtés d'Alpine, de Mariposa et de Trinity sont les seuls à ne compter aucune municipalité.

Selon le recensement de 2010,  des  de Californie vivaient dans en zone urbaine, soit 82,97% de la population. La plus grande municipalité en termes de population et de superficie est celle de Los Angeles avec  et . La plus petite en population est Vernon avec , tandis que la plus petite en termes de superficie est Amador City avec une surface totale de .

Histoire 

La Californie a été habitée par de nombreux peuples amérindiens depuis l'Antiquité. Les Espagnols, les Russes et d'autres nations européennes ont commencé à explorer et à coloniser la région à partir du  et du , les Espagnols établissant leur première mission en Californie dans l'actuel San Diego en 1769. Après la cession mexicaine de 1848, la ruée vers l'or a attiré l'attention du monde entier sur la région. La croissance de l'industrie cinématographique à Los Angeles, de l'industrie des hautes technologies à San Francisco et dans la Silicon Valley, du tourisme, de l'agriculture et d'autres domaines au cours des décennies suivantes ont participé à la création de la première économie du pays avec un PIB de plus de 3 billions de dollars ( milliards d'euros) en 2019, qui la classerait au cinquième rang mondial, devant le Royaume-Uni et la France si elle était une nation souveraine.

Les municipalités ont commencé à se constituer pendant la période de ruée vers l'or californienne (de 1848 à 1856). La toute première fut Sacramento le . On estime que le nombre d’arrivants lors de cette période a été de , ce qui en fait la plus grande migration de masse de l’histoire américaine. La Californie est admise dans l'Union le  et, à cette date, seules huit villes (Santa Barbara, Stockton, Los Angeles, Benicia, San Diego, San Jose, Sacramento et San Francisco) ont été incorporées.

La très large majorité des incorporations a eu lieu lors du . Leur nombre tend à diminuer significativement depuis les années 1980, avec seulement deux incorporations dans les années 2010.

Ces deux incorporations sont les plus récentes et sont celles des municipalités d'Eastvale, le  et de Jurupa Valley, le , toutes deux situées dans le comté de Riverside.

Cadre juridique 

Aux États-Unis, une municipalité (ou une corporation municipale) est une subdivision administrative locale en principe inférieure au comté et administrée par un gouvernement propre (en anglais : ). Les règles relatives aux corporations municipales étant une compétence dévolue aux États fédérés, il existe une grande diversité quant aux types de municipalité, à leurs modalités de création ou à leur mode de gouvernance.

La Californie distingue deux types de municipalités : les cités () et les villes (). Contrairement à d'autres États (comme l'Alabama, l'Arizona, l'Arkansas ou encore la Louisiane), il ne s'agit que d'une distinction de nom sans réalité juridique. On peut toutefois noter que le terme  désigne traditionnellement les municipalités de faible population.

San Francisco jouit d'une place à part au sein de l'administration californienne puisque c'est la seule ville-comté consolidée de l'État. Elle est donc à la fois un comté et une ville. Cette situation fait que la ville est administrée par une structure particulière : le maire est également le chef de l'exécutif du comté et le conseil du comté (en anglais : ) officie en tant que conseil municipal.

Incorporation 

L'incorporation est le processus par lequel une localité devient une municipalité.

Pour une localité, devenir une municipalité permet de se doter de son propre gouvernement et de s'émanciper d'une gestion totale de son organisation par le comté. La procédure permettant cela diffère d'un État à un autre, partant d'une simple pétition citoyenne (utilisée dans la majorité des États) à l'approbation par une commission mandatée constitutionnellement (uniquement en Alaska).

La procédure californienne est considérée comme moyennement complexe : elle requiert l'approbation de l'incorporation par une agence étatique dédiée. Depuis les années 1960, la Californie a mis en place 58 commissions de vérification, appelées  (LAFCOs), dont la dernière, celle de San Francisco, a vu le jour en 2000. Ces agences mandatées par l'État sont celles responsables du traitement des demandes d'incorporation.

Les compétences des municipalités varient également selon les États. Cependant, deux systèmes prévalent aux États-Unis :
 la règle Dillon (), dégagée par le président de la Cour suprême de l'Iowa John Forrest Dillon, selon laquelle les municipalités ne peuvent intervenir que dans les domaines qui lui sont expressément attribués par l'État fédéré ;
 la règle d'autogouvernance (), selon laquelle une municipalité peut exercer toutes les compétences qui ne lui sont pas interdites par la loi de l'État.

En Californie c'est la règle Dillon qui s'applique par défaut. Néanmoins, les municipalités dites « à charte » disposent de leur propre statut.

Municipalités à charte et municipalités de droit commun 

Les municipalités de Californie ont le droit, dans certaines conditions prévues par la constitution de l'État, de se doter d'une charte et de devenir par conséquent une cité à charte (). Ce statut permet aux citoyens de déterminer eux-mêmes certaines particularités de l'organisation de leur ville et notamment de choisir parmi différents systèmes de gouvernance, tel que le , un système dans lequel le maire (élu directement par la population) dispose de pouvoirs importants par rapport au conseil municipal. Les villes qui ne possèdent pas de charte sont organisées selon le droit commun de l'État (), d'où leur nom de municipalités de droit commun () et sont dirigées par un conseil municipal de .

Au , 121 des 482 municipalités avaient adopté une charte, dont celles de Los Angeles, de San Francisco et de San Jose.

Municipalités

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie 
  Owen Cochran Coy, , Sacramento, California Historical Survey Commission, 1919.
  R. M. Smith, , Springer International Publishing, 2018 .

Articles connexes 
 Liste des comtés de Californie
 Liste des villes les plus peuplées des États-Unis

Californie
Municipalité en Californie
Liste en rapport avec la Californie
Californie